Duhan ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Duhan (1882–1958), österreichischer Richter und deutscher Reichsanwalt
 Hans Duhan (1890–1971), österreichischer Opernsänger (Bariton)
 Jacques Égide Duhan de Jandun (1685–1746), Erzieher Friedrichs des Großen